Sari Makmur (Air Dikit), een plaats in Indonesië
Sari Makmur (Pangkalan Lesung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing